Nachtstücke bezeichnet
 Nachtstücke (Hoffmann), ein Erzählzyklus von E.T.A. Hoffmann
 Nachtstücke (Schumann), ein Klavierzyklus von Robert Schumann

Siehe auch:
 Nachtstück